Абдул-Рахман хан () (ум. после 1545) — астраханский хан (1533—37, 1539—45), единственный сын Абдул-Керима.

Пришёл к власти в 1533 г. свергнув Ак-Кубека при помощи ногайцев. В 1537 г. был смещён ногайцами, а на его место посадили Дервиш-Али. В 1539 г. вернул власть. В 1545 г. был низложен Ак-Кубеком при помощи тех же ногайцев. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 
 Похлёбкин В.В. Татары и Русь. Глава 3. — Москва. "Международные отношения" 2000 г.

Ссылки 
 АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО

Астраханские ханы
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в XVI веке